Leonerasaurus taquetrensis es la única especie conocida del género extinto Leonerasaurus de dinosaurio sauropodomorfo anquisáurido que vivió a principios del período Jurásico, hace aproximadamente 190 millones de años, durante el Sinemuriense, en lo que es hoy Sudamérica.

Descripción 
Leonerasaurus taquetrensis se conoce por un esqueleto único e incompleto de un animal no completamente maduro, sin embargo, era bastante pequeño en comparación con los saurópodos vivos posteriores. llegaba a medir solo 2,40 metros de largo, 1 de alto y a pesar cerca de 70 kilogramos.

Del cráneo solamente se halló la parte anterior del dentario derecho. Cerca del área donde se toca el elemento contralateral en la punta de la mandíbula inferior, la sínfisis, el hueso es recto y levemente arqueado en la zona media, como se ha visto en saurópodos basales. Los más derivados eusaurópodos tenían la región media sinfisal y la parte anterior de la hilera dental ampliamente arqueada. El borde ventral o inferior del dentario está dañado, pero no parece estar ventralmente desviado en la sínfisis como en algunos sauropodomorfos basales como Plateosaurus. Asimismo, una cresta longitudinal que es vista en algunos sauropodomorfos basales por ejemplo, Massospondylus, Coloradisaurus y Plateosaurus no se observa en Leonerasaurus. Sin embargo, esto puede estar relacionado al mal estado del espécimen.

En el dentario, 13 dientes o fragmentos de los mismos fueron hallados. Hay dos alvéolos vacíos, entonces la cuenta total era de al menos 15. Tres dientes fueron encontrados aislados cerca del dentario. Los dientes y alvéolos están en ángulo hacia adelante, procumbentes, de aproximadamente 60°, similar a los eusaurópodos, pero también como las crías de Mussaurus. La altura y anchura de los dientes decrecen desde el frente hacia la parte trasera, y los dientes cercanos se solapan unos sobre otros. Los bordes de los dientes en el frente de la mandíbula probablemente no estaban aserrados, o al menos solo en la punta de la corona. Este es usualmente el caso en los eusaurópodos. Los dientes en la parte posterior del dentario están casi todos dañados, pero no un diente erupcionado que tiene grandes dentículos similares a los de los sauropodomorfos basales. Este patrón de dientes no aserrados en el frente, y dientes aserrados en la parte posterior de la mandíbula inferior es también visto en los juveniles de Mussaurus y Melanorosaurus. También, en contraste con los dientes de los eusaurópodos, no hay facetas desgastadas de alto ángulo en los dientes de Leonerasaurus.

Los dientes anteriores eran en forma de cuchara, con la superficie exterior convexa (prominencia), la interior cóncava (ahuecado), similar a la de los saurópodos. La textura superficial, sin embargo, es más similar a la de los sauropodomorfos basales.

El cuello de Leonorasaurus es casi completamente conocido, solo el atlas desapareció. Las nueve vértebras cervicales que quedaron fueron halladas articuladas con las cinco primeras vértebras dorsales. Adicionalmente, una probable sexta vértebra dorsal y un grupo articulado de tres vértebras dorsales medias fueron encontradas. Fragmentos de dorsales más posteriores y de las costillas también se recuperaron. El sacro, las vértebras fusionadas que forman el centro de la cadera, consistente de cuatro vértebras, está casi completo, pero no se descubrieron huesos de la cola.

La forma general de las vértebras del cuello es la típica de los sauropodomorfos basales, pero Pol et al. interpretan los restos de los arcos neurales como indicadores de una forma más similar a la de los saurópodos. Algunas características, sin embargo, muestran una condición intermedia. En el tronco, las vértebras muestran características típicas no saurópodas, como arcos neurales relativamente largos y bajos con una cresta anterior estrecha, las vértebras más anteriores tienen arcos neurales levemente altos, una parapófisis, puntos donde se articulan las costillas,  situada anteriormente y carece de u fuerte desarrollo de ciertas láminas vertebrales. La diapófisis, la segunda articulación de las costillas, está también en la misma posición que en los sauropodomorfos basales. Una lámina conectando la diapófisis a la prezigapófisis en todas las dorsales, pero no en los sauropodomorfos no saurópodos, está presente en las dorsales posteriores.

Descubrimiento e investigación 
Actualmente, solamente se conoce un individuo, nombrado L. taquetrensis por Diego Pol, Alberto Garrido y Ignacio A. Cerda en 2011. Los fósiles encontrados, de un individuo juvenil incompleto, fueron hallados en la formación Las Leoneras en Argentina. Esta formación data probablemente del Jurásico Inferior. Leonerasaurus era un pequeño sauropodomorfo no saurópodo, mostrando una inusual combinación de características basales y derivadas. Esto indica que la evolución de los sauropodomorfos primitivos tuvo mucho de evolución convergente entre diversos linajes.

Leonerasaurus taquetrensis es conocido de un individuo incompleto, el holotipo, MPEF-PV 1663. Partes de un dentario y algunos dientes, vértebras del cuello y tronco, un sacro, partes de las fajas pectoral, hombros y pélvica (caderas) así como varios de los huesos de las extremidades fueron encontrados. Muchos de los restos fueron hallados articulados.

Los fósiles asignados a Leonerasaurus fueron encontrados cerca de Cañadón Las Leoneras (un afluente en la margen izquierda del río Chubut), al sureste de Sierra de Taquetrén, provincia de Chubut, en el centro de la Patagonia, Argentina. Esta formación data probablemente de principios del Jurásico, interpretado como el período desde el Pliensbachiano al Toarciano o finales del Sinemuriano a Toarciano. las facies volcánicas de la sobrepuesta formación Lonco Trapial es ciertamente del Jurásico Medio, entonces el límite más reciente de la formación Las Leoneras está bien delimitado. Sin embargo, una adscripción al Triásico Superior no puede ser descartada, debido a que el límite inferior de la formación no está bien definido.

Etimología 
El nombre del género se deriva de Leoneras, en referencia a la unidad litoestratigráfica donde se halló este taxón, y saurus, "lagarto" (en griego latinizado). El nombre de la especie taquetrensis se refiere a las Sierras de Taquetrén, donde la formación Las Leoneras aflora en la Patagonia central.

Clasificación 
Leonerasaurus parece pertenecer a los Anchisauria, como el taxón hermano a los saurópodos, según la definición de Yates junto con  Melanorosaurus, aunque este último es visto como un saurópodo por algunos investigadores.

Filogenia
Un cladograma según Pol, Garrido & Cerda de 2011, ilustra una posible clasificación de Leonerasaurus en Sauropodomorpha.

Referencias 

Fósiles del Jurásico
Dinosaurios del Jurásico
Dinosaurios de América del Sur
Sauropodomorpha